Iannaccone ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Iannaccone (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Laurence R. Iannaccone (* 1954), US-amerikanischer Ökonom